Il doppio del torneo di tennis Nottingham Open 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Paul Hanley e Todd Woodbridge che hanno battuto in finale Rick Leach e Brian MacPhie 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Paul Hanley /  Todd Woodbridge (campioni)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti di finale)

 Rick Leach /  Brian MacPhie (finale)
 Mark Merklein /  Todd Perry (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nottingham Open 2004